Алексе́й Гу́сев:
 Гусев, Алексей Алексеевич (1945—2001) — Герой Советского Союза, командир АПЛ «К-212», капитан 3-го ранга.
 Гусев, Алексей Викторович (род. 1977) — российский кино- и театральный критик, киновед и режиссёр.
 Гусев, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский журналист, медиаменеджер.
 Гусев, Алексей Николаевич (род. 1956) — советский и российский психолог, доктор наук.
 Гусев, Алексей (ум. 1849) — вымышленный борец против царского милитаризма.
 Гусев, Алексей Алексеевич (род. 1989) - российский политик, общественный деятель, историк, публицист.